Сен-Роме́н-ла-Вірве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 21 км на північний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 308 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 805,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Ромен-ла-Вірве на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-ла-Вірве на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-ла-Вірве на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-ла-Вірве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-ла-Вірве на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда